Guiba peut désigner :
 Le département et la commune rurale de Guiba, localisé dans la province du Zoundwéogo de la région Centre-Sud au Burkina Faso
 Guiba, le village chef-lieu situé dans le département de Guiba au Burkina Faso
 Guiba, la commune rurale située dans le département de Pissila au Burkina Faso